Bob Esponja A.C. (Antes de la comedia) (España), Ugh (Latinoamérica) es un episodio especial de la tercera temporada de la serie animada Bob Esponja.

Sinopsis
Patchy el pirata presenta la era prehistórica, donde se supo que Esponjagar, Pattar y Scouck o Calak, los antepasados de Bob Esponja, Patricio y Calamardo, existieron. Potty el loro dice que mejor que el futuro es mejor que la prehistoria, y llega vestido como robot. Patchy dice que Bob sabía mucho de la prehistoria, Potty dice que no, Patchy insiste que si. Mientras, en El Crustáceo Crujiente, Bob le dice al Señor Cangrejo que quizá en alguna parte un loro y un pirata discuten por su causa y que el loro está ganando. Volviendo a Patchy el pirata, este presenta un episodio prehistórico.

Ugh
En la era Prehistórica, Esponjagar (Bob prehistórico) sale con su mascota DomangaGary. A Scouck / Calak (Calamardo antiguo) no le gusta mucho DomangaGary, sale con un garrote y decide pegarle. Pero se resbala en la baba de caracol. Pattar (Patricio) saluda a Esponjagar y ven como Scouck / Calak se resbala. En ese momento, un rayo quema un tronco y se ve que se extiende el fuego. Esponjagar, Scouck / Calak y Pattar empiezan a cazar cosas y a quemarlas hasta que se pelean por quedarse con el fuego, el fuego se apaga y todos se piden perdón aunque Scouck / Calak se enoja con Esponjagar y Pattar hasta que a este le callo un rayo; y el episodio termina con el narrador diciendo "Algunos pasajes históricos es mejor no contarlos".

Conclusión
Patchy se pelea con Potty y Potty le muestra un robot mientras que Patchy muestra un cavernícola. Patchy se va y Potty decide hacer las paces para poder hacer una fiesta. Pero Potty trae un tiranosaurio, el cual persigue a Patchy para finalmente capturarlo y mordisquearlo.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados, como él mismo (aparece diciéndole al Señor Cangrejo que un pirata y un loro discuten por él y el loro va ganando) y como EsponjaGar.
 Patricio Estrella como Patar.
 Calamardo Tentáculos como Squog / Calak
 Señor Cangrejo como él mismo (le dice a Bob Esponja que fría más cangreburgers) y como Cangrejos Dinero.
 Gary como la mascota primitiva de EsponjaGar.
 Patchy el Pirata
 Potty el loro

Información Adicional
Éste especial prehistórico es conducido por Patchy el Pirata.
Los antepasados del Señor Cangrejo son Cangrejos Dinero.
Éste especial contiene la canción: Cuando los mundos choquen.
El especial se llama: Bob Esponja A.C. y el episodio se llama Ugh.
EsponjaGar hace con un palo: una Cangreburger de Arena.
En el cuarto de EsponjaGar hay un cráneo de ardilla (probablemente un ancestro de Arenita).

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2004